Чапкино — название населённых пунктов в России:
 Чапкино — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Чапкино — деревня в Черемисиновском районе Курской области.